Carnelian steht für
Carnelian (Rebsorte)
Carnelian (Schiff), Kriegsschiff
Siehe auch:
Big Carnelian